Мальцан () — немецкая фамилия.

:Известные носители:

 Мальцан, Ада (1854—1922) — немецкая писательница, более известная как баронесса Ада фон Герсдорф.
 Мальцан, Луиза (род. 1990) — немецкая дзюдоистка, призёрка чемпионатов мира, Европы и Европейских игр. 
 Мальцан, Генрих (1826—1874) — немецкий путешественник, барон, автор ряда рассказов о своих приключениях.

Примечания